Никола́й Ио́сифович Ко́нрад ( — 30 сентября 1970) — советский востоковед, доктор филологических наук, академик АН СССР (1958). Председатель редакционной коллегии серии «Литературные памятники» (1962—1970).

Биография 

Родился в Риге (по другим данным, в д. Жуковка Орловской губернии) в зажиточной семье. Отец Конрада, латышский немец, был инженером-железнодорожником, мать — дочерью священника из Орловской губернии.

Окончил японско-китайский разряд факультета восточных языков Петербургского университета (1912) и японское отделение Практической восточной академии (ПВА). Преподавал в Киевском коммерческом институте (1912—1914). Стажировался в Японии (1914—1917), изучал в Токийском университете японский и китайский языки, культуру и классическую литературу Японии. По возвращении на родину вместе с Е. Д. Поливановым некоторое время работал в Наркоминделе РСФСР (перевёл, в частности, на японский язык «Обращение к народам Востока» и «Обращение к трудящимся и угнетённым всего мира»), был тесно связан с Китайским Советом рабочих депутатов в Петрограде.

В 1919—1922 годах преподавал в Орловском университете, был его ректором. С 1922 года — преподаватель, с 1926 года — профессор Ленинградского института живых восточных языков (до 1938). Одновременно преподавал в Географическом институте ЛГУ. С 1931 года — научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, возглавил там работу по изучению японских исторических документов эпохи Мэйдзи, а также занимался вместе с Н. А. Невским составлением японско-русского словаря. 12 февраля 1934 года избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общественных наук (японская филология). В 1934—1936 годах читал лекции в Институте красной профессуры.

29 июля 1938 года был арестован, обвинён по ст. 58-1а УК РСФСР (как японский шпион). Ведшие дело Конрада заместитель начальника отдела УНКВД ЛО Голуб, следователь Трухин, начальник отдела Соловьёв, сотрудники Гаркавенко, Слепнёв и др. систематически избивали его, держали по нескольку часов в «стойке». Конрад дважды отказывался от данных под пытками показаний. 10 ноября 1939 года ОСО при НКВД СССР приговорён к 5 годам ИТЛ; отправлен в Канск. Зимой 1939/40 года работал в лагере на лесоповале. Благодаря хлопотам влиятельных лиц (в том числе президента АН СССР В. Л. Комарова) направлен в «шарашку», где работал с китайским и японским языками.

Известно, что в первой половине 1941 года Конрад занимался научной работой непосредственно в Бутырской тюрьме, где находился в связи с пересмотром дела. Освобождён постановлением ОСО при НКВД СССР 8 сентября 1941 года. С тех пор жил в Москве. Входил в состав редколлегии журнала «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка».

Профессор Московского института востоковедения (1941—1950) и МГУ. Действительный член АН СССР с 20 июня 1958 года по Отделению литературы и языка. Заместитель главного редактора журнала «Вопросы языкознания» (1959—1964); заместитель председателя редакционной коллегии книжной серии «Литературные памятники» (1960—1962), с ноября 1962 года — председатель редколлегии.

Один из авторов "Истории всемирной литературы" в 8 томах, изданной в 1983—1994 годах.

Был женат на переводчице, докторе филологических наук Н. И. Фельдман-Конрад (1903—1975).

Научная деятельность 
В сферу интересов учёного входили японская классическая и современная литература, социально-экономическая и политическая история японского средневековья, система японского образования, классическая японская и китайская философия, лингвистика. Издал переводы на русский язык ряда памятников японской классической литературы («Исэ-моногатари», «Ходзёки» и др.). Широкую известность получила книга «Запад и Восток» (1966), прослеживающая культурно-исторические параллели и способы разного выражения одних и тех же идей в культурах Запада и Востока. Автор «советского извода» концепции «Восточного Ренессанса». Как педагог воспитал много учеников, создал ряд учебных пособий. Редактор «Большого японо-русского словаря» (1970), по широте представленного в нём материала до сих пор не превзойдённого.

Награды 
 2 ордена Ленина (10.06.1945; 27.03.1954)
 японский орден Восходящего солнца 2-й степени (1969)

Критика 
Конрад, являвшийся идейным коммунистом и сотрудничавший с НКИД по вопросу пропаганды, вместе со своим окружением участвовал в пропагандистских гонениях на китаиста и действительного члена АН СССР В. М. Алексеева, критически относившегося к режиму. Как отмечает синолог  А. И. Кобзев, данная деятельность Конрада всё равно не спасла его самого от приговора.

Научные труды

Монографии 
 Современная начальная школа в Японии. — СПб., 1913. — 156 с.
 Япония. Народ и государство. Исторический очерк. — Пг., Наука и школа, 1923. — 168 с.
 Японская литература в образцах и очерках. — Л., 1927. — 553 с.; Репринт. — М.: Наука, 1991. — 551 с., 5 000 экз. (Библиотека отечественного востоковедения)
 
 Краткий очерк грамматики японского разговорного языка. — Л.: Ленинградский восточный институт, 1934. — 65 с.
 Синтаксис японского национального литературного языка. — М., 1937. — 375 с., 4 600 экз.
 Запад и Восток: Статьи. — М.: Наука, 1966. — 520 с. 3 400 экз.; (2-е изд.) М.: Наука, 1972. — 496 с., 15 000 экз.
 Конрад Н. И. О смысле истории // Альманах «Восток». — № 6(18), июнь 2004.
 Конрад Н. И. «О смысле истории» (2) // Альманах «Восток». № 6 (18), июнь 2004г
 Очерки японской литературы. Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1973. — 462 с., 6 000 экз.
 Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми. Очерки. — М.: Наука, 1974. — 568 с., 5 500 экз.
 Избранные труды: История. — М.: Наука, 1974. — 472 с., 6 000 экз.
 Избранные труды: Синология. — М.: Наука, 1977. — 622 с., 6 000 экз.; Репринт — М.: Ладомир, 1995. — 622 с., 2 000 экз.
 Избранные труды. Литература и театр. — М.: Наука, 1978. — 462 с., 8 000 экз.
 Очерк истории культуры средневековой Японии, 7-16 вв. — М.: Искусство, 1980. — 144 с., 30 000 экз.
 Неопубликованные работы. Письма. — М.: Российская политическая энциклопедия, 1996. — 544 с., 2 000 экз.

Статьи 
 О китайском языке // Вопросы языкознания. 1952. № 3.
 Краткий очерк истории китайской литературы // Мамаева Р. М. Китайская литература, М., 1959
 Восемь стансов об осени Ду Фу // Средние века. Сборник. вып. 17. М., 1960
 О литературе языке в Китае и Японии // Труды Института языкознания АН СССР, М., 1960, т. 10
 Литературы народов Востока и вопросы общего лит-ведения // Проблемы востоковедения», 1961, № 1 (имеется список трудов Конрада)
 Шекспир и его эпоха // «Новый мир». 1964. № 9.

Переводы 
 Исэ-Моногатари. Лирическая повесть древней Японии. / Пер. Н. И. Конрада. — Пг.: Всемирная литература, 1923. — 169 с. ; М.: Наука, 1979. — 288 с., 100 000 экз. (Литературные памятники).
 Нацумэ Сосэки. Сердце. / Пер. с яп. и предисл. Н. И. Конрада. — М.: Гослитиздат, 1935. — 295 с. 10 300 экз.
 Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. / Пер. с кит. и исследование Н. И. Конрада. — М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950. — 404 с., 3 000 экз.
 У-цзы. Трактат о военном искусстве. / Пер. с кит. Н. И. Конрада. — М.: Издательство восточной литературы, 1958. — 131 с., 4 000 экз.

Примечания

Литература 

 Алпатов В. М. Н. И. Конрад: к столетию со дня рождения // Восток. — 1991. — № 2;
 Алпатов В. М. Три япониста // Знание — сила. — 1992. — № 1.
 Алпатов В. М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. — 2002. — № 53.
 Алпатов В. М. Н. И. Конрад // Портреты историков. Время и судьбы / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. — М., 2004. Т. 3.
 
 Бадаев Е. В. Роль Н. И. Конрада в развитии советского востоковедения в 1940-е годы // Вестник Кузбасского государственного технического университета. — 2006. — № 6. — С. 151—155.
 Бадаев Е. В. Влияние дальневосточной философской традиции на мировоззрение востоковеда Н. И. Конрада // Вестник Томского государственного университета. История. — 2009. — № 2. — С. 67-69.
 Бадаев Е. В. Формирование культурно-исторической концепции Н. И. Конрада. — Кемерово: КемГУ, 2010.
 Балашов Н. И. Проблема возможности ренессансных процессов в различных культурных ареалах, споры вокруг неё и вопрос о преемственности взглядов академиков В. М. Алексеева и Н. И. Конрада // Россия — Восток — Запад / отв. ред. Н. И. Толстой. — М.: Наследие. 1998.
 Брагинский И. С. Об основных чертах литературоведческой концепции академика Н. И. Конрада (к 80-летию со дня рождения) // Народы Азии и Африки. — 1971. — № 2. — С. 139—146.
 Джарылгасинова Р. Ш. Подгот. текста; Послесловие и коммент. к «Очеркам социальной организации и духовной культуры корейцев на рубеже XIX—XX веков» // Конрад Н. И. Неопубликованные работы. Письма. — М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 1996. — С. 449—464.
 Джарылгасинова Р. Ш. Вклад Н. И. Конрада (1891—1970) в изучение корейской культуры и этнографии // Major Issues in History of Korean Culture. Proceedings of the 3d Intl. Conf. on Korean Studies. — M.: MSU, 1997. Pp. 165—171. (резюме на кор. яз.).
 Джарылгасинова Р. Ш., Сорокина М. Ю. Академик Н. И. Конрад: неизвестные страницы биографии и творческой деятельности // Репрессированные этнографы. Вып. I. — М.: Восточная литература, 1999. — С. 199—234
 Зиганьшин P. M. Исследования академиком Н. И. Конрадом военной мысли древнего Китая // Восток. — 2007. — № 2. — С. 211—221.
 Иванов Вяч. Вс. Памяти Николая Иосифовича Конрада // Учёные записки Тартуского университета. — 1973. — Вып. 313. Труды по востоковедению.
 Иванов Вяч. Вс. Н. И. Конрад как интерпретатор текстов // Исэ моногатари. — М., 1979.
 Историко-филологические исследования: сборник статей к семидесятилетию академика Н. И. Конрада / отв. ред. М. Б. Храпченко. — М.: Наука (ГРВЛ), 1967.
 Историко-филологические исследования: сборник статей памяти академика Н. И. Конрада / отв. ред. Б. Г. Гафуров. — М.: Наука (ГРВЛ), 1974.
 Китай, Япония: история и филология. К семидесятилетию академика Н. И. Конрада / отв. ред. С. Л. Тихвинский. — М.: Изд-во восточной литературы, 1961.
 
 
 Лисевич И. С. Диалог историков. Переписка А. Тойнби с Н. Конрадом // Новый мир. — 1967. — № 7.
 Милибанд С. Д. Библиографический словарь советских востоковедов. — М., 1977.
 Н. И. Конрад [некролог] // Народы Азии и Африки. — 1970. — № 5.
 Николай Иосифович Конрад (1891—1970) / сост. Р. И. Кузьменко. — М.: Наука, 1994 (Материалы к биобиблиографии учёных. Сер. литературы и языка. Вып. 20).
 Письма академика Н. И. Конрада / Предисл. и коммент. В. М. Алпатова, М. Ю. Сорокиной; Подгот. текста М. Ю. Сорокиной // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1992. — № 6.
 Проблемы истории и теории мировой культуры. Сборник статей памяти академика Н. И. Конрада / отв. ред. Б. Б. Пиотровский. — М.: Наука (ГРВЛ), 1974.
 Саран А. Ю. Н. И. Конрад в Орле // Орловщина: время и бремя реформ. — Орёл, 1992.
 Сорокина М. Ю. Николай Конрад: жизнь между Западом и Востоком // Трагические судьбы: репрессированные учёные Академии наук СССР. — М.: Наука, 1995. — С. 128—143.
 Тамазишвили А. О. К столетию Н. И. Конрада // Япония 1991—1992. Ежегодник. М., 1994. — С. 194—202.
 
 Фельдман Н. И. Конрад Н. И. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3: Иаков — Лакснесс/ Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 709.

Ссылки 
 
 
 Статья на сайте ИВР РАН
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Статья в биобиблиографическом словаре «Люди и судьбы»
  Статья в БЭКМ
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Востоковеды России
Синологи СССР
Японисты СССР
Литературоведы СССР
Переводчики на русский язык
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института востоковедения РАН
Преподаватели Московского института востоковедения
Преподаватели Орловского государственного университета
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Института красной профессуры
Сотрудники ИВР РАН
Преподаватели Ленинградского восточного института
Востоковеды, репрессированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Посмертно реабилитированные
Преподаватели Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана